JAW bezeichnet:
 JAW (Rapper), Freiburger Rapper
 JAW (Gruppe), eine deutsche Musikgruppe
 das Jugendaufbauwerk Schleswig-Holstein
 Jugend am Werk, mehrere gemeinnützige Vereine in Österreich

Abkürzung